Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 80 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 118

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 105

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 108

Июль 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 113

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 136

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 116

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 13
 Очков пропущено: 9

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Торонто Блю Джейс
МЛБ в сезоне 2005